|-
| 158201 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158202 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158203 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158204 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158205 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158206 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158207 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158208 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158209 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158210 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158211 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158212 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158213 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158214 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158215 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158216 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158217 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158218 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158219 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158220 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158221 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158222 Manicolas ||  || 20 septembrie 2001 || Le Creusot || 
|-
| 158223 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158224 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158225 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158226 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158227 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158228 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158229 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158230 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158231 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158232 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158233 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158234 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158235 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158236 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158237 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158238 - ||  || 23 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158239 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158240 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158241 Yutonagatomo ||  || 12 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 158242 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158243 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158244 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 158245 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158246 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158247 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158248 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158249 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158250 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158251 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158252 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158253 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158254 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158255 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158256 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158257 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158258 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158259 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158260 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158261 - ||  || 11 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158262 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158263 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158264 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158265 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158266 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158267 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158268 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158269 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158270 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158271 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158272 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158273 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158274 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158275 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158276 - ||  || 23 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158277 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158278 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158279 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158280 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158281 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158282 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158283 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158284 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158285 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158286 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158287 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158288 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158289 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158290 - ||  || 16 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158291 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158292 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158293 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158294 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158295 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158296 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158297 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158298 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158299 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158300 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-